Agua Fría es el nombre de dos localidades en el estado de California (Estados Unidos):

Agua Fría en el condado de Mariposa;
Agua Fría en el condado de San Bernardino.

Véase también 
 Agua Fría